Austria:
 Weinzierl am Walde – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Krems-Land

Osoby:
 Alfons Weinzierl – niemiecki polityk
 Kurt Weinzierl – austriacki aktor
 Markus Weinzierl – niemiecki piłkarz